Schoch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Conrad L. Schoch
 Gottlieb Schoch